Con el término Marcella pueden conocerse:

Música 
 Marcella canción del grupo estadounidense The Beach Boys de 1972.

Televisión 
 Marcella serie británica.